Кукурудзу или Кастеллу ди Кукурудзу (, ) — сооружение бронзового века культуры торре. Находится на высоте 900 м над уровнем моря на гранитном плато Пьяну на территории коммуны Левие в провинции Альта-Рокка на юге острова Корсика.

Каменный комплекс был случайно обнаружен в 1959 году. Раскопки в 1960-х годах открыли замок, площадью 1200 м². Некоторые из камней в стенах сооружения весят более тонны. Комплекс постоянно использовался в середине-конце бронзового века (2 тыс. до н. э.). Затем вблизи не существовало долговременных поселений, в результате чего здание хорошо сохранилось. В Кукурудзу были найдены бытовые предметы бронзового века, которые находятся в музее Альта-Рокки в Левие.

В 1982 году Кукурудзу был внесён в список исторических памятников Франции. Вблизи находятся средневековое укрепление Капула, а также «Лес времени» (Forêt du temps).

Литература 
 : Le complexe torréen fortifié de Cucuruzzu (Lèvie, Corse). Première campagne de fouilles, 1963. Bulletin de la Société préhistorique française, Volume 61, 1, S. 185—194, 1964 Online-Fassung bei Persée
 Eugène Bonifay (Red.): Préhistorie de la Corse. Ajaccio: Centre Regional de la Documentation Pédagogique, 1990.

Ссылки 
 Информация о Кукурудзу (франц.)
 Информация о Кукурудзу (нем.)
 Кукурудзу на сайте коммуны Левие

Крепости Корсики
Археологические объекты на Корсике
Исторические памятники Корсики
Исчезнувшие населённые пункты Франции
Европа бронзового века
2-е тысячелетие до н. э.
Открытия 1959 года